44-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с декабря 1981 по март 1982 года с участием 12 команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла свердловская «Уралочка».

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 12 команд провели однокруговой турнир по туровой системе. 6 лучших вышли в финальный этап, где играли по туровой системе в два круга с учётом очков, набранных на предварительном этапе.

Команды, занявшие на предварительном этапе 7—12-е места, приняли участие в переходном турнире с 4 лучшими командами 1-й лиги за 6 путёвок в высшую лигу.

Высшая лига

Предварительный этап

Финальный этап 

 В столбце О (очки) в скобках указаны очки предварительного + финального этапов.

Переходный турнир 
 1. «Искра» Ворошиловград
 2. «Искра» Минск
 3. «Политехник» Челябинск
 4. «Автомобилист» Ташкент
 5. «Кировец» Новосибирск
 6. «Орбита» Запорожье
 7. АДК Алма-Ата
 8. «Сокол» Киев
 9. БЗБК Баку
 10. МОПИ Московская область

Путёвки в высшую лигу сезона 1983 года получили «Искра» (Ворошиловград), «Искра» (Минск), «Политехник» (Челябинск), «Автомобилист» (Ташкент), «Кировец» (Новосибирск) и «Орбита» (Запорожье).

1-я лига

За 5—16 места 
 5. «Спартак» Омск
 6. «Эхитуструст» Таллин
 7. «Метрострой» Москва
 8. «Техноприбор» Могилёв
 9. «Ахтуба» Волгоград
 10. «Экран» Ленинград
 11. «Динамо» Каунас
 12. «Виброприбор» Кишинёв
 13. ЕрГаз Ереван
 14. «Буревестник» Тбилиси
 15. МедИн Фрунзе
 16. «Таджикистан» Душанбе

Призёры 
 «Уралочка» (Свердловск): Елена Ахаминова, Ирина Ахаминова, Елена Волкова, Т.Кафтайлова, Светлана Кунышева, Галина Лебедева, Лидия Логинова, Ирина Макогонова, Надежда Орлова, Наталья Разумова, Ольга Соловова, Ольга Шардакова. Тренер — Николай Карполь.

 ЦСКА: Светлана Бадулина, Светлана Баруздина, Е.Думинова, Марина Кирьякова, Е.Ковшарь, Марина Кумыш, Наталья Родзевич, С.Свиридова, И.Черкасова, Татьяна Черкасова, Людмила Чернышёва, О.Яновская. Тренер — Николай Буробин.

 МедИн (Одесса): Ирина Арепьева, Наталья Борисова, Елена Воробьёва, Н.Горбачёва, Е.Дородных, Марина Золотарёва, Марина Кочнева, Ирина Неведомская, Лилия Осадчая, Ольга Позднякова, Любовь Рудовская, О.Сидоренко. Тренер — Юрий Курильский.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1982 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1982 году
1981 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1981 году